Bressolles je název dvou francouzských obcí:

 Bressolles (Ain) – obec v departementu Ain
 Bressolles (Allier) – obec v departementu Allier